Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 529 dans le monde.

 RS-529 au Brésil
 Route nationale 529 en France